Бобровницкий — фамилия; имеет женскую форму Бобровницкая.
 Бобровницкий, Владимир Степанович (1905—?) — советский учёный, государственный деятель, кандидат наук.
 Бобровницкий, Иван Матвеевич (1813—1885/6) — российский педагог; ординарный профессор Киевской духовной академии.
 Бобровницкий, Игорь Петрович (род. 1953) — доктор медицинских наук, профессор.